Boyden ist der Familienname folgender Personen:

 David Dodge Boyden (1910–1986), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und Instrumentenkundler
 Edward Boyden (* 1979), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Elbridge Boyden (1810–1898), US-amerikanischer Architekt
 Joe Boyden (1929–2022), englischer Fußballspieler
 Joseph Boyden (* 1966), kanadischer Schriftsteller
 Nathaniel Boyden (1796–1873), US-amerikanischer Politiker
 Sally Boyden (* 1967), britische Radsportlerin
 Sidney Boyden (1900–1993), US-amerikanischer Unternehmer

Sonstiges:
 Boyden (Ostpreußen), Ort im ehemaligen Ostpreußen
 Boyden (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boyden Observatory, Observatorium der Harvard University
 Boyden-Kammer, Gerät in der Zellbiologie
 Boyden-Index, Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Gewitters
 (4301) Boyden, Asteroid des Hauptgürtels
 Boyden (Unternehmen), Personalberatungsunternehmen

im NRHP gelistete Objekte:
 Boyden Block, in Coalville, Utah, ID-Nr. 09000019
 Boyden Hall, in Newton, Massachusetts, ID-Nr. 86003904
 Boyden High School, in Salisbury, North Carolina, ID-Nr. 96000564